La paroisse Saint-Jean-de-la-Commanderie est l'une des sept paroisses du secteur pastoral de Nancy-Ville et des 55 paroisses du diocèse de Nancy-Toul.

Hagiotoponymie de la paroisse 

La paroisse Saint-Jean-de-la-Commanderie est composée autour des églises Saint-Léon-IX et Saint-Joseph.

Organisation de la paroisse 
Son siège est situé au 24 rue Saint Léon à Nancy.

Historique de la paroisse

Liste des curés de la paroisse 
 à compléter...
 Abbé Gérard Jeanjean (1994 et décédé en fonction le )
 Abbé Dominique Aubry (administrateur) (2008-2011)
 Abbé Jacques Bertholet (2011-2013)
 Abbé Dominique Doidy (depuis 2013)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Diocèse de Nancy-Toul
Province ecclésiastique de Besançon

Lien externe 
 Site de la paroisse

Notre-Dame
Nancy